Уи́льям Дэ́ниел Фи́ллипс (; род. 5 ноября 1948 в Уилкс-Барре, Пенсильвания, США) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1997 году (совместно с Клодом Коэном-Таннуджи и Стивеном Чу).

Член Национальной академии наук США (1997), Американской академии искусств и наук, Папской академии наук (2004).

Окончил :en:Juniata College ( summa cum laude, 1970). Степень доктора философии PhD получил в MIT. С 1978 года сотрудник NIST, ныне его физик и член. Также профессор физики в Мэрилендском университете в Колледж-Парке. В 2002/3 гг. приглашённый профессор в Оксфорде.

Почётный доктор науки Оксфордского университета (2012).

Награды 
 1996 — Медаль Альберта Майкельсона
 1997 — Нобелевская премия по физике
 1998 — 
 2000 — Премия памяти Рихтмайера

Примечания

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте
 У. Д. Филипс. «Лазерное охлаждение и пленение нейтральных атомов». Нобелевская лекция, УФН, том 169, выпуск 3, март 1999
 Домашняя страница Уильяма Филлипса на сайте Национального института стандартов и технологий
 Диссертация Уильяма Филлипса в Массачусетском технологическом институте

Физики США
Физики XX века
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Национальной академии наук США
Члены Папской академии наук
Выпускники Джуниатского колледжа
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники физического факультета Массачусетского технологического института
Преподаватели Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Преподаватели Колледжа компьютерных, математических и естественных наук Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Почётные доктора Оксфордского университета
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из США